90 км — остановочный пункт Ярославского направления Московской железной дороги в Сергиево-Посадском районе Московской области. Последний остановочный пункт в Московской области на этом направлении.

Беспересадочное сообщение осуществляется (самые дальние точки на осень 2012 года) по радиальному направлению до Москвы-Пасс.-Ярославской и до Балакирево.

Платформа находится на участке Пост 81 км — Александров, совмещённом с Большим кольцом МЖД, поэтому также обслуживается поездами Большого кольца маршрутов Александров — Дмитров и Александров — Поварово III.

Платформа расположена в 90 километрах от Ярославского вокзала г. Москвы.

Две боковые платформы. Два пути. Электрифицированы все. Платформа реконструкции не подвергалась, турникеты отсутствуют.

Является границей льгот. Студенты, не имеющие документа Владимирской области, могут оформить не далее чем от неё или туда и обратно. Примечание: билет до Балакирево действителен только на Балакиревских поездах, со стороны Ярославля соответственно не действуют на прямых поездах до Москвы кроме особых случаев. Часть Владимирских льгот действуют только до 90 км, далее по полному тарифу.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сергиево-Посадского района